Ост-Індійська компанія — назва кількох торгових товариств у європейських країнах колоніальної епохи. У кожній із великих держав була заснована власна компанія, наділена монопольним правом торгівлі з Ост-Індією:
 Британська Ост-Індійська компанія — заснована в 1600.
 Голландська Ост-Індійська компанія — заснована в 1602.
 Данська Ост-Індійська компанія — заснована в 1616.
 Португальська Ост-Індійська компанія — заснована в 1628.
 Французька Ост-Індійська компанія — заснована в 1664.
 Австрійська Ост-Індійська компанія — заснована в 1717 в Австрійських Нідерландах.
 Шведська Ост-Індійська компанія — заснована в 1731.

Див. також 
 Вест-Індійська компанія

Колоніалізм
Новоісторична Індія